Гробница Пугу Йиту (Tomb of Pugu Yitu, 635 – 678) — древняя гробница в провинции Тов, 160 км к западу от Улан-Батора, Монголия. Могила Пугу Юту, также называемая Курганом Шорун Дов, имеет следы попыток грабежа. Соседняя гробница Шоруна Бумбагара не была разграблена, и поэтому было обнаружено, что в ней было гораздо больше артефактов, включая неповрежденную дверь, множество статуй и настенных изображений людей, драконов и храмов, хотя надписи не было. Могила Пугу Йиту необычна тем, что на ней есть надпись. Язык надписи — классический китайский и пересказывает биографию дуду (都督) Пугу Юту и главнокомандующего протектората Цзиньвэйчжоу (金 微 州).

История 
Пугу Йиту не упоминается в историях Тан, хотя его дед Гелан Баян упоминается. В 647 году клан Пугу принял сюзеренитет династии Тан и получил титул Дуду (главнокомандующий). Первым Дуду был дедушка Пугу Юту Гелан Баян (歌 滥 拔 延), за ним последовал отец Пугу Юту Сыфу (思 匍 др.-тюрк. *säbüg), который правил до 657. Судя по эпитафии, Пугу Юту было 44 года, когда он умер в 678 году. Это означает, что он ему было 22 или 23 года, когда он сменил своего отца Шифу на посту Дуду в 657 году. Надпись была положена на землю перед главным залом, облицованным кирпичом, где было найдено несколько раскрашенных статуэток В главный зал можно попасть по трем арочным проходам. Были найдены и золотые монеты византийского образца. Согласно надписи, во второй год Линде (665 г.) он вместе с императором Тан Гаоцзуном участвовал в церемонии на горе Тай в провинции Шаньдун. В надписи также говорится, что он проводил военные кампании против мохэ в Восточной Маньчжурии, а также против Тибетской империи (吐蕃). Примечательно, что надписи генерала Тоньюкука Баин Цокто, датированные 716 годом, находятся к востоку в долине той же реки Туул в Налайхском районе Улан-Батора. В них он пишет, что он приложил множество усилий, чтобы восстановить Тюркский каганат.

Надпись 
Основная надпись имеет следующий текст:

Литература 

 Jonathan Karam Skaff The Tomb of Pugu Yitu (635–678) in Mongolia: Tang-Turkic Diplomacy and Ritual Studiauralo-altaica 53, 2018.

Примечания 

Археология в Монголии
Персоналии:Тан
Тюркские эпиграфические надписи